ФКС, может означать:
 ФКС — физика конденсированного состояния.
 ФКС — фиброколоноскопия.
 ФКС России — федерация компьютерного спорта.